Brassani est un nom de famille porté par plusieurs personnalités et un nom de lieu.

Personnalités 

 François-Joseph Bressani (1612-1672), prêtre jésuite, missionnaire en Nouvelle-France ;
 Giovanni Bressani, ecclésiastique, secrétaire particulier du pape Pie X, de 1903 à 1914 ;
 Gregorio Bressani (1703-1771), philosophe italien ;
  (né en 1973), navigateur italien ;
  (né en 1929), homme politique italien, député démocrate-chrétien ;
  (1926-2015), biochimiste guatémaltèque, spécialiste de la nutrition.

Toponymie 

 , localité italienne, en Vénétie ;
 Bressani, canton au Québec ;
 Lac Bressani, lac canadien, dans le Nord-du-Québec.